Le terme « siècle d'argent » renvoie à au moins trois périodes de l'histoire humaine :
 1276-1359 en Eurasie, où l'argent métallique constitue un bien de grande valeur dans l'Empire mongol
 1550-1650 en Chine impériale, qui doit composer avec un important afflux d'argent métallique
 fin du -début du  en Russie, appelé aussi âge d'argent qui voit apparaître de grands poètes russes

Le terme « siècle d'argent » peut aussi renvoyer
 à une période mythologique de la Rome antique, où tous les âges sont divisés en quatre siècles : d'or, d'argent, d'airain et de fer

Notes et références